Guy steht für:
 Guy (Anime), ein zweiteiliger Anime von 1990
 Guy (Film), einen Film von 1997
 Guy (2018), eine französische Tragikomödie von Alex Lutz aus dem Jahr 2018
 Guy (Name), einen männlichen Vornamen und Familiennamen, Namensträger siehe dort
 Guy Motors Ltd., einen ehemaligen britischen Fahrzeughersteller, der PKW, Lastkraftwagen, Busse und Trolleybusse fertigte
 Matthew Guy Carriage & Automobile, ehemaliger kanadischer Automobilhersteller
 Guy und Le Gui, die Markennamen in England von H. Guillemin & Cie, einem ehemaligen französischen Hersteller von Automobilen
 Guy Peaks, Gebirge auf der Thurston-Insel in der Antarktis

Guy ist der Name folgender Orte in den USA:
 Guy (Arkansas)
 Guy (Indiana)
 Guy (Kentucky)
 Guy (New Mexico)
 Guy (Texas)

GUY steht für:
 Guyana, Kfz-Nationalitätszeichen, den ISO-3166-ALPHA-3-Code und den IOC-Ländercode des südamerikanischen Staates
 Air Guyane Express (ICAO-Code), Regionalfluggesellschaft in Französisch-Guayana
 Air Antilles (ICAO-Code), französische Fluggesellschaft

G.U.Y. steht für:
 G.U.Y. (Girl Under You), Lied von Lady Gaga

Siehe auch:
 A Guy Called Gerald
 Gouy
 Gui
 Guye
 Guido
 Guy-Concordia (Metro Montreal), U-Bahn-Station in Montreal
 Guy-Medaille, eine britische Auszeichnung für Verdienste in der Statistik
 Guy’s Hill
 Guy’s Hospital, Krankenhaus in London

Abkürzung

lt:GUY